wyrąb drzewa – przestępstwo

Miejscowości w Polsce:
 Wyrąb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Wyrąb – kolonia w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Wyrąb – kolonia w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Wyrąb – gajówka w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa